Casal d'Urgell, filles dels comtes d'Urgell

 Estefania d'Urgell i Pallars, filla d'Ermengol I d'Urgell i Tedberga de Provença que esdevingué comtessa consort del Pallars Sobirà a causa del seu matrimoni amb Guillem II de Pallars Sobirà

 Estefania Ermengol d'Urgell (? — 1143) , filla del comte d'Urgell Ermengol V
 Estefania d'Urgell i Cabrera, filla d'Ermengol VI d'Urgell que esdevingué comtessa consort del Pallars Jussà a causa del seu matrimoni amb Arnau Mir de Pallars Jussà